Garrapatas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Garrapatas, Acapulco de Juárez, 
 Garrapatas, Juan R. Escudero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar